La Serie B 1955-1956 è stata la 24ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 18 settembre 1955 e il 10 giugno 1956 e conclusa con la vittoria dell', al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Aurelio Milani () con 23 reti.

Stagione

Antefatti
Le aspettative maturate in estate circa i possibili sviluppi del campionato cadetto furono sconvolte il 30 agosto 1955, a calciomercato ormai chiuso, dalla retrocessione a tavolino di due squadre di Serie A, l' (per il caso della "confessione" di Settembrino) ed il  (per lo "scandalo Scaramella"). Il cronista della Stampa Gianni Pignata rilevò che i provvedimenti della giustizia sportiva avrebbero potuto «giocare un brutto scherzo al tradizionale equilibrio del torneo di Serie B»: le due squadre avevano «conservato l'inquadratura che avevano preparato per la A» e i friulani in particolare, da vice-campioni d'Italia, avevano mantenuto ampi settori intatti, come «il blocco difesa-mediana». Ezio De Cesari del Corriere dello Sport non considerava il Catania in grado di «competere con l'ambiziosa rivale», ma sottolineava la presenza di «uomini di statura tecnica superiore al normale livello» della categoria, tra cui Bardelli, Hansen e Ghiandi.

Si pensava che la presenza di queste due squadre avrebbe potuto vanificare gli sforzi compiuti dal , che aveva acquistato il capocannoniere del torneo precedente Rebizzi, dal , che dopo aver scampato la retrocessione si era affidato a «due autentiche vedette del calcio italiano» quali Moro e Silvestri, e dal , la cui neo-insediata dirigenza pareva «aver avuto mano felice negli acquisti», per tentare di centrare la promozione. Importanti cambiamenti societari avevano coinvolto anche il , che aveva risolto «la sua crisi economica appoggiandosi ad un solido complesso industriale», l'azienda alimentare Simmenthal, e l'Alessandria del neo-presidente Sacco, affidatasi a giovani promettenti e annoverata tra le possibili outsider assieme alle neopromosse  e  («hanno fatto le loro cose in piena regola per farsi rispettare»). Al contrario, De Cesari esprimeva perplessità sulle reali chance di salvezza di una Salernitana che aveva «perduto i suoi pezzi migliori», puntando su una squadra dall'età media piuttosto bassa.

Il campionato

Come paventato, il torneo risultò ai cronisti «ben presto svuotato del suo tono più appassionante, la lotta per la promozione, a causa del ristretto numero di compagini che hanno subito monopolizzato le faccende dei primi posti». L'Udinese, in particolare, non deluse le attese ed inanellò immediatamente cinque vittorie consecutive; scrisse De Cesari dopo la larga affermazione nello scontro diretto contro il Palermo del 9 ottobre: «non ci sono avversari per la squadra che ancor oggi è degna di quel titolo di vice campione d'Italia che appena pochi mesi or sono conquistò». A seguire scattarono il Catania, una volta risolti alcuni problemi relativi alla «condizione insufficiente» di vari giocatori, ed il Palermo; l'allenatore rosanero Rigotti stava «copiando puntualmente quanto gli fruttò successi e tanta classifica col Messina; la prima preoccupazione del Palermo di oggi è non prenderle. Rinuncia a tutto (rinuncerà magari qualche volta anche alla vittoria), nulla concede alla platea, pur di assicurarsi le spalle ed il risultato». Più effimero fu l'assalto del Cagliari di Silvio Piola, che rivelò a lungo andare problemi sulla «tenuta della difesa [...], reparto meno dotato di un brillantissimo complesso».

Con l'anno nuovo «la vena» dell'Udinese, imbattuta per tutto l'anno solare 1955, parve «appannata» principalmente a causa «dell'infortunio di Pinardi e dell'indisponibilità di Azimonti»; ne approfittò il solido Palermo, primo in solitaria alla diciottesima, mentre il Catania, «stanco e sfiduciato» andava declinando per ragioni legate principalmente alla condizione atletica e a all'imprecisione dei suoi attaccanti («fa tanto gioco, ma non ha nessuno capace di tirare in porta»). Al terzo posto finirono per insediarsi così il , forte dell'«esperienza dei suoi Mezzadri, dei suoi Gritti, dei suoi Baldini» e della fama di «ammazzavedette» per la frequenza con cui si aggiudicava gli scontri diretti, e la Simmenthal Monza, considerata rivelazione del torneo («Lojodice, Milani, Mattavelli, i suoi giovanissimi, sono senza dubbio gli uomini più interessanti del campionato»; «il suo contropiede è stato spesso considerato un numero di attrazione per praticità, rapidità, modernità»), su cui l'Udinese «implacabile» tra le mura amiche ed il Palermo dei «tredici uno a zero» mantennero comunque distacchi considerevoli: De Cesari sottolineava che erano «proprio gli inseguitori ad accusare più spesso battute a vuoto». Sia la permanenza in B del Palermo che quella dell'Udinese, promosse rispettivamente con due e una giornate d'anticipo, erano state relativamente brevi; se i bianconeri riconquistavano al primo tentativo «quella serie maggiore che appena dodici mesi prima» la vide protagonista, i rosaneri facevano ritorno in A dopo appena due stagioni.

Sul fondo, il Verona delle «deluse ambizioni iniziali», il troppo spregiudicato Bari («credono sufficiente buttarsi all'attacco e dominare novanta minuti per vincere le partite, perché in C così facevano e gli altri, timidi ed impauriti, subivano»), l' in difficoltà nel girone d'andata «scombinati com'erano la sua formazione ed il suo gioco», il ed il  riuscirono a staccare nel corso delle settimane il , «fragile, con ancora una mentalità da C», e la , che a causa di una serie di otto sconfitte iniziali occupava stabilmente l'ultima posizione sin dal principio del torneo; già a metà ritorno «troppo netto» sembrava «il vantaggio» delle concorrenti e «troppo scadenti» apparivano le due formazioni «per poter capovolgere la situazione». Se i toscani caddero in C dopo un'unica stagione, i campani si ritrovarono in terza serie per la prima volta dal 1943.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosse in Serie A 1956-1957.
      Retrocesse in Serie C 1956-1957.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati i necessari spareggi.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali
 Maggior numero di vittorie: Udinese (21)
 Minor numero di sconfitte: Palermo (4)
 Miglior attacco: Udinese (66 reti fatte)
 Miglior difesa: Catania (28 reti subite)
 Miglior differenza reti: Udinese (+25)
 Maggior numero di pareggi: Modena e Palermo (13)
 Minor numero di vittorie: Salernitana (4)
 Maggior numero di sconfitte: Livorno e Salernitana (19)
 Peggiore attacco: Marzotto e Salernitana (30 reti fatte)
 Peggior difesa: Livorno (64 reti subite)
 Peggior differenza reti: Livorno e Salernitana (-27)
 Partita con più reti: Messina-Cagliari 7-4 (18ª giornata)
 Miglior serie positiva: Palermo (13 gare, dalla 21ª alla 33ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 756 gol (di cui 25 su autorete) da 170 diversi giocatori, per una media di 2,47 gol a partita. Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia
 Corriere dello Sport, annate 1956 e 1957.
 La Stampa, annate 1956 e 1957.

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1955
Calcio nel 1956
1955